Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tianjin Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, welche vom 8. bis 9. Oktober 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016